Vilanova puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 Vilanova (Brasil), distrito del municipio de Manhuaçu, Minas Gerais.

en España

Provincia de Barcelona 
 Vilanova d'Espoia, localidad del municipio de La Torre de Claramunt.
 Vilanova del Camí, municipio.
 Vilanova de Sau, municipio.
 Vilanova i la Geltrú, municipio.
 Vilanova del Vallès o Vilanova de la Roca, municipio.
 Vilanova de Vilamajor, antigua denominación del municipio de San Antonio Vilamajor.

Provincia de Castellón 
 Vilanova d'Alcolea, municipio.

Provincia de La Coruña 
 Vilanova (Abegondo), lugar de la parroquia de Abegondo, municipio de Abegondo.
 Vilanova (Arteijo), lugar de la parroquia de Monteagudo, municipio de Arteijo.
 Vilanova (Arzúa), lugar de la parroquia de Viladavil, municipio de Arzúa.
 Vilanova (La Baña), lugar de la parroquia de Corneira, municipio de La Baña.
 Vilanova (Bergondo), lugar de la parroquia de Bergondo, municipio de Bergondo.
 Vilanova (Boimorto), lugar de la parroquia de Boimorto, municipio de Boimorto.
 Vilanova (Dormeá), lugar de la parroquia de Dormeá, municipio de Boimorto.
 Vilanova (Sendelle), lugar de la parroquia de Sendelle, municipio de Boimorto.
 Vilanova (Brión), lugar da parroquia de Os Ánxeles, municipio de Brión.
 Vilanova (Artes), lugar de la parroquia de Artes, municipio de Carballo.
 Vilanova (Cances), lugar de la parroquia de Cances, municipio de Carballo.
 Vilanova (Goiáns), lugar de la parroquia de Goiáns, municipio de Carballo.
 Vilanova (Cee), lugar de la parroquia de A Pereiriña, municipio de Cee.
 Vilanova (Fene), lugar de la parroquia de Sillobre, municipio de Fene.
 Vilanova (Soandres), lugar de la parroquia de Soandres, municipio de Laracha.
 Vilanova (Soutullo), lugar de la parroquia de Soutullo, municipio de Laracha.
 Vilanova (Vilaño), lugar de la parroquia de Vilaño, municipio de Laracha.
 Vilanova (Malpica de Bergantiños), parroquia del municipio de Malpica de Bergantiños.
 Vilanova (Os Ánxeles), lugar da parroquia de Os Ánxeles, municipio de Mellid.
 Vilanova (Furelos), lugar da parroquia de Furelos, municipio de Mellid.
 Vilanova (Bascoi), lugar de la parroquia de Bascoi, municipio de Mesía.
 Vilanova (Visantoña), lugar de la parroquia de Visantoña, municipio de Mesía.
 Vilanova (Miño), lugar y parroquia del municipio de Miño.
 Vilanova (Noya), lugar de la parroquia de Barro, municipio de Noya.
 Vilanova (Oleiros), lugar de la parroquia de San Pedro de Nós, municipio de Oleiros.
 Vilanova (Oroso), lugar de la parroquia de Oroso, municipio de Oroso.
 O Alto de Vilanova, lugar de la parroquia de Oroso, municipio de Oroso.
 Vilanova (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Salto, municipio de Oza-Cesuras.
 Vilanova (San Saturnino), lugar de la parroquia de Lamas, municipio de San Saturnino.
 Vilanova (Santiso), lugar de la parroquia de Beigondo, municipio de Santiso.
 Vilanova (Sobrado), lugar de la parroquia de A Porta, municipio de Sobrado.
 Vilanova (Oza), lugar de la parroquia de Oza, municipio de Teo.
 Vilanova (Recesende), lugar de la parroquia de Recesende, municipio de Teo.
 Vilanova (Beseño), lugar de la parroquia de Beseño, municipio de Touro.
 Vilanova (Loxo), lugar de la parroquia de Loxo, municipio de Touro.
 Vilanova (Valdoviño), lugar de la parroquia de Meirás, municipio de Valdoviño.
 Vilanova (Vedra), parroquia del municipio de Vedra.
 Vilanova (Vilasantar), lugar de la parroquia de Mezonzo, municipio de Vilasantar.
 Vilanova (Vimianzo), lugar de la parroquia de Baíñas, municipio de Vimianzo.
 Vilanova (Cariño), lugar de la parroquia de A Pedra, municipio de Cariño.

Provincia de Gerona 
 Vilanova de la Muga, localidad del municipio de Perelada.

Provincia de Lérida 
 Vilanova de Banat, localidad del municipio de Alás Serch.
 Vilanova de la Sal o Vilanova de les Avellanes, localidad  del municipio de Avellanes Santa Liña.
 Vilanova de Bellpuig, municipio.
 Vilanova de l'Aguda, municipio.
 Vilanova de Meià, municipio.
 Vilanova de Segrià, municipio.
 Vilanova de la Barca, municipio.
 Vilanova d'Alpicat, nombre con el que también es conocido Alpicat, municipio de la provincia de Lérida.
 Sant Antolí i Vilanova, localidad  del municipio de Ribera de Ondara.

Provincia de Lugo 
 Vilanova (Baleira), lugar de la parroquia de Córneas, municipio de Baleira.
 Vilanova (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Duarría, municipio de Castro de Rey.
 Vilanova (Cervantes), lugar de la parroquia de San Pedro de Cervantes, municipio de Cervantes.
 Vilanova do Pedregal, lugar de la parroquia de Noceda, municipio de Cervantes.
 Vilanova (Marei), lugar de la parroquia de Marei, municipio de Corgo.
 Vilanova (Paradela), lugar de la parroquia de Paradela, municipio de Corgo.
 Vilanova (Arcos), lugar de la parroquia de Arcos, municipio de Chantada.
 Vilanova do Monte, lugar de la parroquia de San Salvador de Asma, municipio de Chantada.
 Vilanova (A Laxe), lugar de la parroquia de A Laxe, municipio de Chantada.
 Vilanova (Líncora), lugar de la parroquia de Líncora, municipio de Chantada.
 Vilanova (Freixo), lugar de la parroquia de Freixo, municipio de Fonsagrada.
 Vilanova (Lamas de Moreira), lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, municipio de Fonsagrada.
 Vilanova (Guitiriz), lugar de la parroquia de Trasparga, municipio de Guitiriz.
 Vilanova (Lorenzana), lugar de la parroquia de Lourenzá, municipio de Lorenzana.
 Vilanova (Lugo), lugar de la parroquia de Santalla de Bóveda de Mera, municipio de Lugo.
 Vilanova (Marcelle), lugar de la parroquia de Marcelle, municipio de Monforte de Lemos.
 Vilanova (Moreda), lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Monforte de Lemos.
 Vilanova (Tor), lugar de la parroquia de Tor, municipio de Monforte de Lemos.
 Vilanova (Monterroso), lugar y parroquia del municipio de Monterroso.
 Vilanova (Deade), lugar de la parroquia de Deade, municipio de Pantón.
 Vilanova (Toiriz), lugar de la parroquia de Toiriz, municipio de Pantón.
 Vilanova (Páramo), lugar de la parroquia de Friolfe, municipio de Páramo.
 Vilanova (Piedrafita del Cebrero), lugar de la parroquia de Padornelo, municipio de Piedrafita del Cebrero.
 Vilanova (Puertomarín), lugar de la parroquia de Narón, municipio de Puertomarín.
 Vilanova (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Ribas de Sil, municipio de Ribas de Sil.
 Vilanova (San Vicenzo de Froián), lugar de la parroquia de San Vicenzo de Froián, municipio de Sarria.
 Vilanova (Vilar), lugar de la parroquia de Vilar, municipio de Sarria.
 Vilanova (Licín), lugar de la parroquia de Licín, municipio de Saviñao.
 Vilanova (Rebordaos), lugar de la parroquia de Rebordaos, municipio de Saviñao.
 Vilanova (Sober), lugar de la parroquia de Gundivós, municipio de Sober.
 Vilanova (Taboada), lugar de la parroquia de Esperante, municipio de Taboada.
 Vilanova (Belesar), lugar de la parroquia de Belesar, municipio de Villalba.
 Vilanova (Santaballa), lugar de la parroquia de Santaballa, municipio de Villalba.
 Vilanova (Baralla), lugar de la parroquia de Vilartelín, municipio de Baralla.

Provincia de Orense 
 Vilanova (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del municipio de El Barco de Valdeorras.
 Vilanova (Boborás), lugar de la parroquia de Cameixa, municipio de Boborás.
 Vilanova (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Castro Caldelas, municipio de Castro Caldelas.
 Vilanova dos Infantes, parroquia del municipio de Celanova.
 Vilanova (Celanova), villa de la parroquia de Vilanova dos Infantes, municipio de Celanova.
 Vilanova (A Barra), lugar de la parroquia de A Barra, municipio de Coles.
 Vilanova de Ribela, lugar de la parroquia de Ribela, municipio de Coles.
 Vilanova da Barca, lugar de la parroquia de Valongo, municipio de Cortegada.
 Vilanova (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, municipio de Junquera de Ambía.
 Vilanova (Montederramo), lugar de la parroquia de Gabín, municipio de Montederramo.
 Vilanova (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de A Carballeira, municipio de Nogueira de Ramuín.
 Vilanova (Orense), lugar de la parroquia de Canedo, municipio de Orense.
 Vilanova (La Peroja), lugar de la parroquia de A Peroxa, municipio de La Peroja.
 Vilanova (Puebla de Trives), lugar y parroquia del municipio de Puebla de Trives.
 Vilanova (Ramiranes), lugar de la parroquia de Penosiños, municipio de Ramiranes.
 Vilanova (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Soutopenedo, municipio de San Ciprián de Viñas.
 Vilanova (La Vega), lugar y parroquia del municipio de La Vega.
 Vilanova (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Correxais, municipio de Villamartín de Valdeorras.

Asturias 
 Vilanova (Taramundi), lugar de la parroquia de Taramundi, municipio de Taramundi.
 Vilanova (Villanueva de Oscos), lugar y parroquia del municipio de Villanueva de Oscos.

Provincia de Pontevedra 
 Vilanova (Arbo), lugar de la parroquia de Barcela, municipio de Arbo.
 Vilanova (Cangas), lugar de la parroquia de O Hío, municipio de Cangas.
 Vilanova (La Cañiza), lugar de la parroquia de Parada das Achas, municipio de La Cañiza.
 Vilanova (Barcia de Mera), lugar de la parroquia de Barcia de Mera, municipio de Covelo.
 Vilanova (Maceira), lugar de la parroquia de Maceira, municipio de Covelo.
 Vilanova (Orazo), lugar de la parroquia de Orazo, municipio de La Estrada.
 Vilanova (Remesar), lugar de la parroquia de Remesar, municipio de La Estrada.
 Vilanova (San Xiao de Vea), lugar de la parroquia de San Xiao de Vea, municipio de La Estrada.
 Vilanova (Santeles), lugar de la parroquia de Santeles, municipio de La Estrada.
 Vilanova (Borraxeiros), lugar de la parroquia de Borraxeiros, municipio de Golada.
 Vilanova (Brántega), lugar de la parroquia de Brántega, municipio de Golada.
 Vilanova (Lalín), lugar y parroquia del municipio de Lalín.
 Vilanova (Las Nieves), lugar de la parroquia de Tortoreos, municipio de Las Nieves.
 Vilanova (Poyo), lugar de la parroquia de Poyo, municipio de Poyo.
 Vilanova (Puenteareas), lugar de la parroquia de Moreira, municipio de Puenteareas.
 Vilanova (Rodeiro), lugar de la parroquia de Camba, municipio de Rodeiro.
 Vilanova (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Corzáns, municipio de Salvatierra de Miño.
 Vilanova (Margaride), lugar de la parroquia de Margaride, municipio de Silleda.
 Vilanova (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, municipio de Silleda.
 Vilanova (Pexegueiro), lugar de la parroquia de Pexegueiro, municipio de Tuy.
 Vilanova (Rebordáns), lugar de la parroquia de Rebordáns, municipio de Tuy.
 Vilanova (Camanzo), lugar de la parroquia de Camanzo, municipio de Villa de Cruces.
 Vilanova (San Tomé de Insua), lugar de la parroquia de San Tomé de Insua, municipio de Villa de Cruces.
 Vilanova de Arousa, municipio de la provincia de Pontevedra.
 Vilanova de Arousa (parroquia), parroquia de dicho municipio.
 Vilanova de Arousa (villa), villa de dicha parroquia, que da nombre al municipio;
 Vilanova (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Tenorio, municipio de Cerdedo-Cotobade.

Provincia de Tarragona 
 Vilanova de Escornalbou, municipio.
 Vilanova de Prades, municipio.

Provincia de Valencia 
 Vilanova (Benaguacil), localidad del municipio de Benaguacil.